Împărăteasa Masako (皇太子妃雅子, Kōtaishihi Masako n. 9 decembrie 1963) este împărăteasă consort a Japoniei, ca soție a Împăratului Naruhito, care a urcat pe tron în urma abdicării tatălui său, împăratului Akihito în 2019.

Arbore genealogic

Nașteri în 1963
Prințese japoneze
Familia imperială japoneză
Absolvenți ai Universității Harvard
Oameni în viață